Saint-Pierremont puede referirse a: 

 Saint-Pierremont, comuna de Aisne (Francia).
 Saint-Pierremont, comuna de Ardenas (Francia).
 Saint-Pierremont, comuna de Vosgos (Francia).